Определение:
 Определение, или дефиниция, в логике — логическая операция установления смысла термина.
 Определение в математике — введение нового понятия или объекта в математическое рассуждение путём комбинации или уточнения элементарных либо ранее определённых понятий. Определения обычно служат для сокращения, упрощения и увеличения наглядности дальнейших определений, теорем и доказательств. Несмотря на формальную возможность обойтись без определений, они служат одним из важнейших средств в развитии и преподавании математики.
 Определение в синтаксисе — член предложения, обозначающий класс объектов по принадлежности.
 Определение — синоним понятия «измерение» — выяснение точного значения какой-либо величины.
 Определение в праве — постановление должностного лица, государственного органа или его уполномоченного подразделения, которым находящееся на рассмотрении дело не разрешается по существу.
 Определение — назначение человека на какую-либо работу или должность.